Арцишевский — фамилия:

 Арцишевский, Евгений Болеславович (1881—?) — войсковой старшина Забайкальской казачьей артиллерии, герой русско-японской войны. 
 Арцишевский, Иосиф Алоизович (1853—?) — русский военный деятель, полковник.
 Арцишевский, Томаш (1877—1955) — польский государственный деятель, премьер-министр правительства Польши в изгнании в 1944—1947 годах.
 Арцишевский, Христофор (1592—1656) — полководец XVII века, польский шляхтич герба Правдзиц, голландский генерал и генерал коронной артиллерии Речи Посполитой.
---
 Арцишевская, Нина Вячеславовна (1933—2019) — советская баскетболистка, чемпионка мира (1959), заслуженный мастер спорта СССР (1960).